Janji Manahan (Barumun Tengah), een plaats in Indonesië
Janji Manahan (Batang Onang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing